Парламентские выборы на Самоа проходили 4 марта 2016 года. Основными партиями были правящая Партия защиты прав человека (HRPP) и оппозиционная партия «Таутуа Самоа» (TSP). HRPP одержала уверенную победу, получив 35 из 49 мест Фоно Самоа. Впоследствии 12 независимых депутатов присоединились к ней, усилив её однопартийное правление. При этом для TSP оказалось невозможно собрать 8 мест парламента, чтобы сохранить положение парламентской партии, лишив парламент оппозиции.

Избирательная система 
49 членов Законодательного собрания избираются в 35 одномандатных округах и 7 двухмандатных. Все места занимаются по системе простого большинства. Всеобщее избирательное право было введено в 1990 году, позволяющее голосовать всем гражданам Самоа, достигшим 21 года. Кандидат в депутаты должен достичь 21 года, быть главой рода и проживать на Самоа по крайней мере 3 года к моменту номинации. Государственные служащие и люди с психическими отклонениями на могут быть кандидатами. На выборах было зарегистрировано около 116 000 избирателей.

По Конституционной поправке 2013 года минимум 10 % мест зарезервировано за женщинами.

Результаты 
Всего в выборах участвовало 164 кандидата, в том числе 80 независимых политиков и 24 женщины. В связи с тем, что в парламент прошли только 4 женщины, для соблюдения 10% квоты было добавлено ещё одно место, которое заняла женщина, набравшая наибольшее число голосов из оставшихся претенденток.

Примечания

Ссылки 
 Парламент Самоа по итогам выборов может остаться без оппозиции. // ТАСС, 5 марта 2016

Самоа
Выборы на Самоа
2016 год на Самоа